Hillary Dawn Scott-Tyrrell (Nashville, ), mais conhecida pelo nome artístico Hillary Scott, é uma cantora norte-americana de música country, vocalista do grupo Lady Antebellum.

Cantoras dos Estados Unidos
Cantores de música country dos Estados Unidos
Membros de Lady A
Músicos vencedores do Grammy